«Второй своего имени» — третий эпизод первого сезона фантастического телесериала «Дом Дракона», премьера которого состоялась 4 сентября 2022 года. Режиссёром эпизода является Грег Яйтанс, сценарий написали Гейб Фонсека и Райан Кондал.

Сюжет 
В третьей серии происходит временной скачок в несколько лет. Король Визерис уже женат на Алисент Хайтауэр, сыну супругов принцу Эйегону два года. Права на престол Рейениры оказываются под угрозой, так как лорды Семи Королевств явно предпочитают видеть на Железном троне мужчину; поэтому и отношения между Рейенирой и её бывшей подругой и мачехой весьма натянуты. 

По случаю вторых именин принца устраивается большая охота. Рейенира отправляется на неё против своей воли и неожиданно для себя сталкивается с настойчивыми ухаживаниями лорда Утёса Кастерли Джейсона Ланнистера. Она узнаёт, что отец уже согласился выдать её за Ланнистера, отвергает идею этого брака и стремительно уезжает из лагеря. Её с трудом догоняет рыцарь Королевской гвардии Кристон Коль. В отсутствие принцессы Визерис убивает затравленного для него оленя (символ королевской власти в глазах вестеросцев), довольно крупного, но не белого. Впрочем, делает он это только со второго удара и выглядит довольно неуверенно. Ночью на расположившуюся с сиром Кристоном на ночлег Рейениру нападает огромный кабан, которого закалывает командующий гвардией, а добивает сама принцесса. На пути в лагерь они встречают белого оленя. По возвращении всем видно, что охота Рейениры выглядит куда более удачно, чем королевская.

Визерис, напившись допьяна, делится с женой своими сомнениями. По его словам, он ошибся, когда назначил своей наследницей Рейениру, как минимум, сделав это вынужденно, с целью отстранить от власти своего одиозного братца. Но, немного протрезвев, король уже клянётся дочери, что не изменит своего решения, и престол займёт именно она. Визерис объясняет Рейенире, что ради укрепления династии она должна выйти замуж, но разрешает ей самой выбрать супруга.

Тем временем лорд Дрифтмарка Корлис Веларион и принц Дейемон Таргариен без особых успехов ведут войну на архипелаге Ступени. Визерис долго отказывается им помочь, считая бунтовщиками, но после разговора с женой решает послать таки брату и Велариону небольшое подкрепление. Однако амбициозного и злопамятного Дейемона сообщение об этом приводит в ярость, и он решает пойти на большой риск, чтобы закончить войну одним ударом самому. Отчаянный принц инсценирует собственную капитуляцию, чтобы выманить врага из пещер под стрелы своих тайком подкравшихся лучников и под огонь дракона. В итоге происходит сражение между противоборствующими сторонами с участием сына Корлиса Велариона — Лейнора. В единоборстве израненному стрелами принцу удаётся, наконец, убить коварного предводителя пиратов, Кормильца Крабов.

Премьера и восприятие 
Премьерный показ «Второго своего имени» состоялся 4 сентября 2022 года. Рецензенты отмечают, что это первый эпизод «Дома Дракона», в котором показана полноценная битва.

Примечания 

Эпизоды телесериала «Дом Дракона»